Ширензе́е, або Шірензе́е (, «озеро Шірен») — власна назва.

Топоніми

Ширензее — громада.
 Велике озеро Ширен — озеро.
 Мале озеро Ширен — озеро.
 Ширензее (Гребін) — озеро.
 Ширензее (Ванкендорф) — озеро.